Ryan Stoa (né le  à Bloomington, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace

Carrière de joueur

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2011 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || États-Unis || NAHL ||42 ||10 ||12 ||22 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || États-Unis || NAHL ||15 ||10 ||13 ||23 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA ||41 ||10 ||15 ||25 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA ||41 ||12 ||12 ||24 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA ||2 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA ||36 ||24 ||22 ||46 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Monsters du lac Érié || LAH ||54 ||23 ||17 ||40 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Avalanche du Colorado || LNH ||12 ||2 ||1 ||3 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 || Monsters du lac Érié || LAH || 48|| 16|| 17|| 33|| 55|| 7|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2010-2011 || Avalanche du Colorado || LNH ||25 ||2 ||2 ||4 ||20 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Monsters du lac Érié || LAH || 75|| 16|| 20|| 36|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Bears de Hershey || LAH || 46|| 11|| 8|| 19|| 43|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2013-2014 || Bears de Hershey || LAH || 67 || 16 || 24 || 40 || 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Capitals de Washington || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 60|| 15|| 15|| 30|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 33|| 15|| 8|| 23|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||20 ||3 ||3 ||6 ||8 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2016-2017 || HK Spartak Moscou || KHL || 57 || 22 || 14 || 36 || 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL || 55 || 15 || 15 || 30 || 36 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2018-2019 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 59 || 11 || 16 || 27 || 30 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Örebro HK || SHL || 52 || 19 || 18 || 37 || 34 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || HV71 || SHL || 11 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Djurgården Hockey || SHL || 13 || 3 || 5 || 8 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022|| Nürnberg Ice Tigers || DEL ||  || 

| 40 || 4 || 3 || 7 || 20 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2

Au niveau international 

|-
| 2005 || align=left| États-Unis U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 0 || 3 || 3 || 2 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2007 || align=left| États-Unis U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 1 || 2 || 8 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || align=left| place

Notes et références 

Naissance en avril 1987
Naissance à Bloomington (Minnesota)
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Örebro HK
Joueur des Nürnberg Ice Tigers